Marque steht für
 Marque (Fluss), Fluss im Département Nord, Nebenfluss der Deûle, Frankreich
 La Marque, Stadt im Galveston County, US-Bundesstaat Texas
 Marque (Einheit), ein altes französisches Volumen- und Längenmaß

Marque ist der Künstlername von
 Marque (Musiker) (eigentlich Marcus Nigsch; * 1972), österreichischer Sänger 

Marque ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Marque (1872–1939), französischer Bildhauer und Puppenmacher
 Alejandro Marque (* 1981), spanischer Radsportler
 François Marque (* 1983), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Marke
 Mark
 Marc (Begriffsklärung)
 Marck (Begriffsklärung)
 Marg
 Marcq
 Marquee
 Marquet